Екатерина Фили́ппова: Филиппова, Екатерина Алексеевна (род. 1955) — Народный учитель Российской Федерации (2007). Учитель года России (1996). Почётный гражданин Рязани (2013).
 Филиппова, Екатерина Владимировна (род. 1988) — государственный деятель Донецкой Народной Республики.